Richard Wagner – compositore, poeta, librettista regista teatrale, direttore d'orchestra e saggista tedesco
 Richard Wagner – film muto del 1913 diretto da Carl Froelich
 Richard Wagner – scrittore, giornalista e filologo rumeno con cittadinanza tedesca

Pagine correlate 
 Wagner (disambigua)